Нільс Русен ()

 Нільс Русен (футболіст)
 Нільс Русен (зоолог)